Ameghino ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Ciriaco Ameghino (1865–1936), argentinischer Paläontologe 

Ameghino  steht für:
 Ameghino (Mondkrater), einen Mondkrater